Голубєв () — російське прізвище. Відомі носії:

Голубєв 
 Голубєв Василь Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Голубєв Володимир Євгенович (1950) — радянський футболіст і футбольний тренер.
 Голубєв Віктор Максимович — радянський льотчик, двічі Герой Радянського Союзу.
 Голубєв Віталій Михайлович (1926–1991) — радянський футболіст, майстер спорту, заслужений тренер УРСР.
 Голубєв Володимир Дмитрович (1940—2004) — радянський футболіст, воротар.
 Голубєв Георгій Гордійович (1919–2005) — Герой Радянського Союзу.
 Голубєв Гліб Миколайович (1926—1989) — російський радянський письменник-фантаст та автор пригодницьких творів.
 Голубєв Денис Григорович (1983—2015) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голубєв Денис Павлович (1991) — російський хокеїст.
 Голубєв Дмитро Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Голубєв Іван Дмитрович — повний кавалер ордена Слави.
 Голубєв Іван Іванович — Герой Росії.
 Голубєв Іван Петрович (1917–1985) — Герой Соціалістичної Праці, засновник комбінату «Жданівбуд».
 Голубєв Костянтин Дмитрійович (1896–1956) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Голубєв Леонід Олексійович — Герой Радянського Союзу.
 Голубєв Микола Олегович (1998—2019) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голубєв Михайло Володимирович — український шахіст, гросмейстер, чемпіон України з класичних шахів 1996 року і громадський діяч, одесит.
 Голубєв Олександр Володимирович — доброволець батальйону територіальної оборони «Айдар», кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Голубєв Олександр Євгенович (нар. 1983) — російський актор театру і кіно. 
 Голубєв Павло Васильович (1883–1966) — український співак (баритон), педагог.
 Голубєв Сергій Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Голубєв Сергій Володимирович (1979–2017) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, батальйон «Айдар», позивний «Голуб».
 Голубєв Сергій Сергійович (1987) — білоруський хокеїст.
 Голубєв Степан Тимофійович — російський церковний історик, професор Київської духовної академії та Київського університету.

Голубєва 
 Голубєва Валентина Миколаївна — ткаля Івановського камвольного комбінату. Член ЦК КПРС у 1981—1990 рр. Двічі Герой Соціалістичної Праці (1977, 1984). Лауреат Державної премії СРСР (1980). Депутат Верховної ради РРФСР. 
 Голубєва Зінаїда Сергіївна — український літературознавець та критик, доктор філологічних наук (1969), заслужений професор Харківського університету.
 Голубєва Марія Архипівна — радянська діячка, доярка. Член ЦК КПРС у 1986—1990 рр. Герой Соціалістичної Праці (1985). 
 Голубєва Неллі Юріївна — український правознавець, доктор юридичних наук, професор.
 Голубєва Ольга Володимирівна — поетеса.
 Голубєва Римма Тимофіївна — українська піаністка, педагог. Заслужена артистка України (1993).

Примітки 

Російські прізвища